Mya kan avse:

 Mya – en tidsenhet i geologi och paleontologi, se miljoner år sedan
 Mya (djur) – ett släkte av musslor

Personer
 Mýa (1979–), en amerikansk sångerska

Se även
 MYA